Каменушка — посёлок в Заринском районе Алтайского края России. Входит в состав Яновского сельсовета.

География 
Расположен в северо-восточной части края, по берегу реки Каменушка.
 Климат
континентальный. Средняя температура января −17,7 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 450 мм.

История 
Посёлок входит в муниципальное образование «Яновский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от 185 жителей.

Инфраструктура 
Функционирует фельдшерско-акушерский пункт (филиал КГБУЗ «Центральная городская больница г. Заринск»).
 Экономика
Основное направление — сельское хозяйство. На западной окраине — ферма для КРС.

Транспорт 
Посёлок доступен по дороге общего пользования межмуниципального значения «Авдеевская База — Хмелёвка — Клабуковка» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1306).

Примечания 

Населённые пункты Заринского района